Bogus Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bogus Lake (Clearwater County, Minnesota)
 Bogus Lake (Cook County, Minnesota)
 Bogus Lake (Oregon)
 Bogus Lake (Wisconsin)